

Persone
Adam Gunn – atleta statunitense
Adam Gunn – attore statunitense
Angus Gunn – calciatore inglese
Anna Gunn – attrice statunitense
Bart Gunn – ex wrestler statunitense
Battiscombe Gunn – egittologo e filologo britannico
Billy Gunn – wrestler e powerlifter statunitense
Bryan Gunn – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
Bryn Gunn – ex calciatore inglese
Charles Gunn – atleta britannico
Charles Gunn – attore statunitense
David Gunn – ginecologo statunitense
Frank Gunn – ex attore pornografico ungherese
James Gunn – regista, sceneggiatore e attore cinematografico statunitense
James Gunn – scrittore statunitense
James Gunn – politico statunitense
James Gunn (James Edward Gunn) – astronomo statunitense
John Battiscombe Gunn – fisico statunitense, figlio di Battiscombe
Moses Gunn – attore statunitense
Richard Gunn – pugile britannico
Russell Gunn – trombettista statunitense
Sean Gunn – attore statunitense
Thom Gunn – poeta britannico
Tim Gunn – stilista e personaggio televisivo statunitense
Trey Gunn – chitarrista statunitense

Altro
18243 Gunn – asteroide della fascia principale
Diodo Gunn – sorta di diodo usato nell'elettronica ad alta frequenza

Pagine correlate
Adam Gunn
Charles Gunn (disambigua)
James Gunn